DWIH steht für:

 Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus, ein weltweites Netzwerk von insgesamt sechs Häusern, das vom Deutschen Akademischen Austauschdienst  verwaltet und vom Deutschen Auswärtigen Amt finanziert wird

Siehe auch:
 Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus New York, Teil des obengenannten Netzwerkes

Abkürzung